Frost – perkusista grupy Satyricon
 Frost – album norweskiej grupy vikingmetalowej Enslaved
 Frost – program komputerowy 
Miejscowości w USA:
 Frost – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Frost – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
Gminy w USA:
 Frost (ang. Frost Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare